Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 5001 și 6000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.
Datele furnizate în aceste tabele provin din the Historically Corrected New General Catalogue, corectat și revizuit de Dr. Wolfgang Steinicke.

5001-5100

5101-5200

5201-5300

5301-5400

5401-5500

5501-5600

5601-5700

5701-5800

5801-5900

5901-6000

Referințe

Bibliografie
  NGC/IC Project

Vezi și
 New General Catalogue
 Catalogul Messier

Liste astronomie